Дриас:

Мифология
 Дриас или Дриант — в древнегреческой мифологии может обозначать:
 Дриас (царь эдонов) — царь племени эдонов, обитавших во Фракии по берегам реки Стримона, отец Ликурга, который был царем во время пришествия Диониса и не признал его за бога
 Дриас (сын Ликурга) — малолетний внук царя Дриаса и сын царя Ликурга, был убит своим отцом, на которого бог Дионис наслал безумие в отместку за непризнание.
 сын Ареса, из Калидона, один из участников Калидонской охоты.
 сын Египта от наяды Калиадны, получил в жены по жребию дочь Даная и наяды Поликсо Эвридику, убит женой в брачную ночь.

Геохронология
 в геохронологии — название нескольких хронологических этапов последнего оледенения, названы по цветку дриада, характерному для холодных климатических зон:
 поздний дриас, (или «верхний», изредка «младший» как калька с , дриас III) — 10730-9700 ± 99 гг. до н. э.
 древний дриас («старший дриас») — 11590-11400 гг. до н. э. Отделён от младшего дриаса аллерёдским потеплением.
 древнейший дриас — 11850-11720 гг. до н. э. Отделён от старшего дриаса бёллингским потеплением.

Примечания